Atiq ou Atik (en ) :

Personnes
Atiq Naaji (né en 1966), athlète français
Atiq Rahimi (né en 1962), romancier et réalisateur franco-afghan

Lieu
Place Atiq, place de la ville d'Ispahan en Iran.